Sains peut se référer à dix communes françaises :
 Sains, en Ille-et-Vilaine, région Bretagne
 Sains-en-Amiénois, dans la Somme, en région Hauts-de-France
 Sains-du-Nord, dans le Nord, en région Nord-Pas-de-Calais
 Sains-Richaumont, dans l'Aisne, en région Picardie
 Sains-Morainvillers, dans l'Oise, en Picardie
 Sains-en-Gohelle, dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais
 Sains-lès-Marquion, dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais
 Sains-lès-Pernes, dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais
 Sains-lès-Fressin, dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais
 Sains Hautecloque, dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France